Il singolare del torneo di tennis USLTA Miami Beach 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Evonne Goolagong 3-6, 6-3, 6-2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

USLTA Miami Beach 1973